Nederlands staatsman (1806-1887): Theodorus Marinus Roest van Limburg (1806)
hoofdcommissarissen van Rotterdam en later Amsterdam (1865-1935): Theodorus Marinus Roest van Limburg (1865)